Вы́боргская — прилагательное женского рода от названия города Выборг Ленинградской области.

 Выборгская сторона — историческая часть Санкт-Петербурга. От неё произошли:
 «Выборгская» — станция Петербургского метрополитена, расположенная на Кировско-Выборгской линии.
 «Выборгская» — гостиница Санкт-Петербурга, типового проекта, находится в пешеходной доступности от станции метро «Чёрная речка».
 «Выборгская сторона» — фильм.
 «Выборгская сторона» — песня композитора В. Маклакова на стихи Н. Глейзарова.

См. также 
 Выборгская набережная
 Выборгская улица
 Выборгский район
 Выборг (значения)